Куп УЕФА 2005/06.  је била 35. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 14. јула 2005. и завршило се финалним мечом одиграним 10. маја 2006. 

Учествовало је 143 клубова из 51 националних савеза.

Ово је била друга сезона у којој се играло такмичење по групама (познатије под називом Лига УЕФА), које је долазило након два круга квалификација и првог кола. У такмичењу по групама је играло 40 клубова који су били подељени у 8 група са по 5 клубова. Тимови би се, за разлику од такмичења по групама Лиге шампиона састајали по једном (по један клуб би био слободан у сваком колу), а три клуба би се пласирала у наредно коло, шеснаестину финала.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 14. јула, а реванш утакмице 28. јула 2005.

!colspan="5"|Јужно-медитерански регион
|-

|-
!colspan="5"|Централно-источни регион
|-

|-
!colspan="5"|Северни регион
|-

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 11. августа, а реванш утакмице 25. августа 2005.

!colspan="5"|Јужно-медитерански регион
|-

|-
!colspan="5"|Централно-источни регион
|-

|-
!colspan="5"|Северни регион
|-

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 15. септембра, а реванш утакмице 29. септембра 2005.

|}

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 19. октобра до 15. децембра 2005.

У случају кад два или више тимова имају исти број бодова критеријуми за предност су су одређени овим редоследом: 
 екипа са бољом гол разликом;
 екипа која је постигла више голова;
 екипа која је постигла више голова у гостима;
 екипа која има већи број победа;
 екипа са више победа у гостима;
 екипа са већим УЕФА коефицијентом.

У табелама, тимови домаћини се налазе на левој страни.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Шеснаестина финала 
Прве утакмице су игране 15/16. фебруара, а реванш утакмице 23. фебруара 2006.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 9. марта, а реванш утакмице 15/16. марта 2006.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 30. марта, а реванш утакмице 6. априла 2006.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 20. априла, а реванш утакмице 27. априла 2006.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2005/06.
 Интертото куп 2005.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2005/06. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2005/06. у УЕФА такмичењима